László Botár ()  un pictor, grafician și designer.

Biografie 
Botár și-a petrecut copilăria în localitatea Sâncrăieni (Csíkszentkirály), unde a făcut școala primară. Ciclul gimnazial l-a urmat în Miercurea Ciuc. Apoi, a plecat la Liceul de Artă din Târgu Mureș în 1974. După absolvirea liceului și-a efectuat stagiul militar obligatoriu. La terminarea acestuia, a susținut admiterea la Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu”, Facultatea de Arte Decorative și Design din Cluj-Napoca.

Activitate profesională 
În 1984, după terminarea facultății alege să lucreze la întreprinderea Republica Reghin. În același an, se transferă la  Uzina Tractorul – ICSIT Brașov, filiala Miercurea Ciuc.

În 1990, părăsește Uzina Tractorul și intră în mediul privat, unde fondează și lucrează ca designer în mai multe companii (SYRINX SRL, BPM SYSTEM S.R.L., AMBIENT TEAM S.R.L.).

Este președinte al grupării Harghita Visual Art în perioada 1999-2003.

În 2004 devine coordonator de arte vizuale la Centrului Cultural Județean Harghita.

Activitate artistică 
Botár devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România în 1990. În 1994 devine membru al breslei Barabás Miklós – Artiști Maghiar din Transilvania. El mai este membru al asociaților ArteMIX Viena și Asociația Artiștilor Creatori Maghiari (MAOE).

Activează în grupul artiștilor plastici STUDIO 9 timp de 10 ani, între 2007 și 2017.

Este cofondator în 2000 al taberei de arte plastice Inter-Art. Activează ca președinte al acesteia până în 2003.
Fondează în 2005 tabăra internațională de artă FREE Camp, care își desfășoară activitatea și în prezent. Tabăra s-a dovedit un succes artistic major, reunind de-a lungul timpului artiști din 16 țări de pe trei continente. Activitatea creativă din cadrul diferitelor ediții ale taberelor a dat naștere unei colecții de artă contemporană. Aceasta se află în custodia Centrului Cultural Județean Harghita.

În completarea experienței sale artistice, Botár are o experiență bogată în activitatea curatorială și în organizarea taberelor de creație. El a redactat mai multe cărți și albume artistice.

Expoziții

Expoziții personale 

1988: Miercurea Ciuc, Galeria din str. Florilor (RO)
1992: Gyula, Casa de cultură (HU)
1993: Miercurea Ciuc, Galeria mică (RO)
1994: Miskolc, Casa Kós Károly (RO)
1995: Miercurea Ciuc, Golden Gallery (RO)
1995: Pusztaszentlászló (H)
1996: Băile Harghita (expoziție în aer liber la Kányádi Sándor) (RO)
1997: Miercurea Ciuc, Golden Gallery (RO)
1998: Stockholm, Casa Maghiară (S)
1998: Chișinău, Biblioteca Onisifor Ghibu (MO)
1998: Miercurea Ciuc, Galerie Kriterion (RO)
2000: Sâncrăieni Ciuc, Zilele „Szent István”  (RO)          
2001: Târgu Mureș, Casa-Bernády (RO): 
2001: Miercurea Ciuc, Galeria Harghita Visual Art (RO)
2001: Gheorgheni, Galeria Pro Art (RO)
2002: Sâncrăieni Ciuc, Zilele ”Szent István” (RO
2002: Biblioteca Onisifor Ghibu (MO)
2003: Győr, Casa Napoleon (H)
2003: Szolnok, Centrul pentru Muzică și Artă (H)
2003: Sâncrăieni Ciuc, Zilele “Szent István” (RO)
2003: Miercurea Ciuc, Pensiunea “Turul” (RO)
2004:  Budapesta, Spitalul „Nyírő József” (HU)
2004: Budapesta, Hauer-Új Nemzeti Galéria (HU)
2004: Budapesta, Casa Culturii Ungare (HU)
2005: Miercurea Ciuc, Golden Gallery (RO)
2006 – 2014: Sâncrăieni, Zilele satului (RO)

2009: Miercurea Ciuc, Galeria Kriterion – Aniversare 50 de ani(RO)
2010: Odorheiu Secuiesc, Casa Municipală de Cultură(RO)
2010: Târgu Mureș, Galeria Casei Bernády(RO)
2011: Eger, Templom Galéria, (HU)
2011: Budapesta, noMade Gallery, împreună cu sculptorul Szabó Tamás (HU)
2012: București, Galeria Orizont împreună cu familia Truică (RO)
2012: Miercurea Ciuc, Ave Art Gallery(RO)
2013: Miercurea Ciuc, Ave Art Gallery, Seria Genesis (RO)
2013: Chișinău, Muzeul Național de Etnografie și Istoria Naturii (MO)
2014: Palatul Parlamentului României, Sala Constantin Brâncuși – București (RO)
2014: Galeria Kandinsky – Viena (AT)
2014: Galeria Națională a Moldovei – Chișinău (MO)
2015: Odorheiu Secuiesc, Casa de Cultură Municipală (RO)
2016: Gödöllő, Casa Artelor și Galeria Levendula (HU)
2018: Miercurea Ciuc, Sediul CCJH, de Ziua Culturii Maghiare (RO)
2018: Budapesta, Galeria KOLTA, împreună cu Ádám Gyula și Fazakas Csaba (HU)
2018: Budapesta, Salonul Semmelweis, împreună cu Ádám Gyula și Fazakas Csaba (HU)
2021: Galeria de Artă a Consiliului Județean Harghita (RO)
2022: Galeria ARTOTECA a Bibliotecii Metropolitane București (RO)
2022: Galeria Art 9 – Budapesta (HU)
2022: Casa de Cultură VIGADÓ din Târgu Secuiesc (RO)

Expoziții de grup  (selecție) 

1973 – 2021: Expoziții județene din Harghita – Saloane Harghitene (RO)
1981: Reghin, împreună cu Árpád Miklos, Ödön Nagy, Sándor Sipos (RO)
1983: Faenza, Concurs de design „Mobilier urban” împreună cu Ödön Nagy (IT)
1985: București, Sala Dalles - Trienala de design (RO)
1985: Torun, Concurs de desen (PL)
1987: Budapesta, Clubul Tinerilor Artiști (HU)
1989: Nagoya, Concurs de design – Foarfece de mână (JP)
Miercurea Ciuc, Prima bienală de grafică (RO)
1990: Budapesta, Expoziția artiștilor din Transilvania – Cetatea Buda (HU)
1993: Cluj Napoca, Atelierul Harghita – Galeria Korunk (RO)
1994: Keszthely, Komló, Bonyhád, Gyula, Székesfehérvár (HU)
1995: Hévíz, expoziția taberei din Rezi (HU)
1997: Budapesta, Galeria Vármegye (HU)
Târgu Mureș, Breasla Barabás Miklós (RO)
Stockholm, Expoziția artiștilor din Transilvania (SE)
1998: Covasna, Expoziția  „Ferestre” (RO)
2000: Târgu Mureș, Casa-Bernády (RO)
2000: Covasna, Expoziția  „Pietre” (RO)
2000: Miercurea Ciuc, Galeria Harghita Visual Art (RO)
2002: Budapesta, Galeria MAMU (HU)
2003: Covasna, Expoziția „Uși” (RO)
2004: Covasna, Expoziția „Cerbul”(RO)
2005 – 2010: Târgu Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc, Gheorgheni – Expoziția Artiștilor Plastici din Județul Harghita (RO)
2005 – 2022: FREE Camp / Expoziții de închidere a atelierelor de creație Miercurea Ciuc (RO)
2007 – 2009Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Târgu Mureș, Oradea, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni,
București, Sibiu (RO), Budapesta, Gyula, Szigetvár (HU) Expo STUDIO 9
2007 – 2008: Budapesta (HU), Miercurea Ciuc (RO) Zilele Picturii Maghiare
2010: Budapesta, Galeria Mednyánszky, Pictori din secuime (HU)
2010: Sfântu Gheorghe, Prima Bienală de Grafică din Secuime (RO)
2010: Miercurea Ciuc, Prima Bienală de Grafică din Secuime (RO)
București - Salonul Mic (RO)
2011: STUDIO 9, Odorheiu Secuiesc (RO)
2011: Kiskúnfélegyháza, Budapesta – Vármegye Galéria: (HU),
2011: București – Salonul Mic, În 10 orașe din România - Atitudini contemporane – (RO)
2011: Miercurea Ciuc, SILOZ – Centru de Artă Contemporană, FREE Camp, retrospectivă
2012: Iași, EXPOZIȚIA COLECTIVĂ DE ARTĂ VIZUALĂ „RITMURI ATEMPORALE” - EDIȚIA  a III-a
2012: Atitudini Contemporane - Slobozia, Curtea de Argeș, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Târgoviște, Tg. Jiu, Râmnicu Vâlcea, Iași, București (RO)
2012: Bienala Intercontinentală de Grafică Mică „Inter-Art” Aiud(RO): SALONUL MIC BUCUREȘTI (SMB6 mixed media), ediția a VI-a
2012: BIENALA CONCURS DE ARTĂ PLASTICĂ „GHEORGHE PETRAȘCU”  Ediția a XI-a Târgoviște (RO)
2012: Bienala artelor plastice „Ion Andreescu” – Buzău, Ediția a VIII-a (RO)
2012: Bienala Internațională de Grafică Mică - Arad 2012, noiembrie (RO)
2012: A II-a Bienală Harghiteană – Sf. Gheorghe, Miercurea Ciuc (RO)
2012: Tablouri mici, a III-a ediție, Subotica (RS)
2012: STUDIO 9, Iași-Galeria Cupola, Miercurea Ciuc-Muzeul Secuiesc al Ciucului, Târgu Mureș-Casa Bernády (RO)

2013: Expo STUDIO 9 la Galeria Cupola – Iași, Târgu Mureș – Casa Bernady, Odorheiu Secuiesc (RO)
2013: Atitudini Contemporane – TRUICART  Events: Slobozia, Curtea de Argeș, Tg. Jiu, București (RO)
2013: Salonul Harghitean- Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni (RO)
2014: Expo STUDIO 9 – Cluj Napoca, Miercurea Ciuc (RO), Dunaharaszti (H)
2014: Salonul Internațional de Artă Temeiuri, ediția V. - Arborele Vieții – Parlamentul României, Sala Constantin Brâncuși (RO)
2014: Expoziția Taberei Internaționale de Arte Vizuale 2014 – Iași (RO)
2014: Expoziția Concursului Internațional de Creație Plastică „Eminesciana” - 2014 Iași (RO)
2014: Salonul de Iarnă al Festivalului Internațional A.R.T.E. – 2014, Iași (RO)
2014: Atitudini Contemporane – Land of Emotions: Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc (RO)
2014: Expoziție Națională de Ziua Marinei, Constanța (RO)
2014: Atitudini Contemporane – Ruse(BG); Wasserturm-arte MIX-2014 (AT)
2015: București, Parlamentul României – Sala Constantin Brâncuși – Temeiuri, Elogiu frumuseții (RO)
2015: Miercurea Ciuc, Galéria Consiliului Județean Harghita, FREE Camp 2015 (RO)
2015: Târgu Mureș, STUDIO 9, Casa Bernády (RO)
2015: Perugia, Bienala Peruggiana (IT)
2015: Giurgiu, Atitudini Contemporane - TRUICART  Events (RO)
2016: Sfântu Gheorghe, Expoziție jubiliară STUDIO 9, Centrul Cultural pentru Artă din Transilvania (EMÜK) (RO)
2016: Miercurea Ciuc, Expoziție jubiliară STUDIO 9, Muzeul Secuiesc al Ciucului (RO)
2017: Cluj-Napoca, Palatul Bánffy, Expo Breasla Barabás Miklós (RO)
2018: Ringstrassen Galerien, arteMix-WIEN (AT)
2018: Ringstrassen Galerien, WIEN, FREE Camp 2018 (AT)
2018 – 2022: Biblioteca Metropolitana Bucuresti, Galeria ARTOTECA - FREE Camp (RO)
2022: Atitudini Contemporane / Slobozia (RO), Perugia (IT)
2022: Centrul Cultural Român din Budapesta – Expo Dun’Art (HU)

Tabere de creație 

 1992 – 2022: Vaja, Rezi, Pusztaszentlászló, Hejce, Abátszalók, Szentendre, Berekfürdő, Veránka, Dunaharaszti, Tomajmonostora (HU); Balvanyos, Jigodin Ciuc, Lăzarea, Lunca de Jos, Mărtiniș, Miercurea Ciuc, Sânmartin Ciuc (RO); Tångagärde, Stockholm (S); Berlin (D); Viena (AT)
 2002 - 2004: Miercurea Ciuc, Inter-Art
 2005 – 2022: Miercurea Ciuc, FREE Camp

Acțiuni artistice 

 2002: Roma, Accademia di Romania in Roma (IT)
 2003: Kaposvár, „Dumnezeu te-a adus d-le Vaszary”,  Centrul Cultural Vaszary János (HU)

Lucrări monumentale 

 2003: Plastică din cupru sudat, amplasat în fața Sediului CEC Harghita din Miercurea Ciuc, executat împreună cu Nagy Ödön (RO)
 2006: Plastică din cupru sudat, amplasatîn fața Primăriei din Sâncrăieni Ciuc executat împreună  cu Nagy Ödön (RO)
 2006: Plastică din cupru sudat, amplasat în fața Primăriei din Ciceu, executat împreună cu Nagy Ödön (RO)
 2007: Monumentul familiei Andrássy din Sâncrăieni Ciuc (RO)

Premii 

 2009, 2013: Diplomă de excelență la expoziția „Între figurativ și simbolic” Galeria Monique Roussel 2009 și 2013
 2013: Diplomă de excelență la expozițiaIașul – Citadela Artei și Culturii „Galeria I” a Centrului de StudiiEuropene Iași
 2013: Diplomă de excelență la Expoziția Taberelor – Galeria Cupola Iași
 2014: Nominalizare la Premiul Universității G. Enescu la Expoziția Concursului Internațional de Creație Plastică „Eminesciana”, Iași
 2014: Premiu de Excelență la Salonul de Iarnă al Festivalului Internațional A.R.T.E. - 2014, ediția IV, Galeriile Theodor Pallady, Iași

Bibliografie 
 https://www.botarlaszlo.com/: Site-ul personal al pictorului - accesat 30 decembrie 2022
 https://artem.hu/galeria/botar-laszlo-foldmell/ - accesat 30 decembrie 2022
 https://tiszatajonline.hu/kepzomuveszet/botar-laszlo-godolloi-kiallitasa/ - accesat 30 decembrie 2022

Nașteri în 1959
Nașteri pe 20 iulie
Oameni din Miercurea Ciuc
Pictori români în viață
Artiști români din secolul al XX-lea
Artiști români din secolul al XXI-lea